Огюстен Д’Абовиль:
Д’Абовиль, Огюстен Габриэль (1774-1820) — сын предыдущего, бригадный генерал, артиллерист.
Д’Абовиль, Огюстен Мари (1776-1843) — брат предыдущего, бригадный генерал, артиллерист.